Crowd peut désigner :
 Foule en anglais ;

Pseudonyme 

  (1985-), acteur, chanteur et compositeur taïwanais.

Titres

Divers 
 , groupe de musique britannique.

Voir aussi